Финале УЕФА Лиге шампиона 2020. је била последња утакмице Лиге шампиона 2019/20, укупно 65. сезоне најјачег европског клупског такмичења које се организује под окриљем УЕФА-е, а 28. сезона од кад је такмичење реформисано из Купа европских шампиона у Лигу шампиона. Финале је одиграно 23. августа 2020. на Стадиону светлости у Лисабону, Португалија, између француског Париз Сен Жермена и немачког Бајерн Минхена. Утакмица је одиграна без присуства публике због пандемије вируса корона.

Првобитно је меч био заказан за 30. мај 2020, а одиграо би се на Олимпијском стадиону Ататурк у Истанбулу, Турска. Међутим, УЕФА је објавила 23. марта да је финале одложено до даљег услед пандемије ковида 19. Извршни одбор УЕФА-е је 17. јуна одлучио да се финале пресели у Лисабон као и да ће се наредне утакмице нокаут фазе играти само једном на два стадиона у главном граду Португалије. Ово је било прво финале које је одиграно у недељу као и након јуна.

Бајерн је као победник утакмице обезбедио себи учешће у УЕФА суперкупу 2020, где је играо против Севиље, освајача Лиге Европе 2019/20. Такође се квалификовао за групну фазу Лиге шампиона наредне сезоне.

Бајерн Минхен је добио меч голом Кингслеа Комана. Тиме је осигурао своју другу континенталну триплету у историји.

Учесници

Пут до финала 

Напомена: Резултати финалисте су наведени на првом месту (Д: домаћин; Г: у гостима; Н: неутрални терен).

Утакмица

Детаљи 

„Домаћин” (из административних разлога) одређен је додатним жребом одржаним 10. јула 2020.

Статистике

Види још 
 Лига шампиона 2019/20.
 Финале Лиге Европе 2020.

Напомене

Референце

Спољашње везе 

Финала УЕФА Лиге шампиона
Финале